Porte de Halle peut faire référence à :
 Porte de Hal (Bruxelles)
 Porte de Halle (Berlin)